LVS steht für:
 Lagerverwaltungssystem
 Landesverwaltung Sachsen, siehe Kabinett Friedrichs I
 Landesweite Verkehrsservicegesellschaft Schleswig-Holstein, siehe Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein
 Latvijas Vieglatlētikas savienība, lettischer Leichtathletikverband
 LVS-Gerät, ein Lawinenverschüttetensuchgerät
 Layout Versus Schematic, ein Verifikationsschritt beim Design integrierter Schaltkreise
 Leichtathletik-Verband Sachsen, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Linux Virtual Server, eine Technologie zur Lastenverteilung
 Low-Volume-Sampler, ein Messgerät zur Erfassung von Schwebstaub und gasförmigen chemischen Verbindungen
 Las Vegas Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Las Vegas (New Mexico), San Miguel County, New Mexico

lvs steht für:
 Standard-Lettisch (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der lettischen Sprache

Abkürzung